Le tournoi de tennis de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie Premier 5, s'est disputée du 17 au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Simona Halep, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Hao-Ching et Chan Yung-Jan.

Faits marquants 
 On note les forfaits des Russes Ekaterina Makarova et Svetlana Kuznetsova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati (ATP 2015)
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 2015
Sport aux États-Unis en août 2015
Tennis en août 2015
Sport dans l'Ohio en 2015